Ranorythus är ett släkte av dagsländor. Ranorythus ingår i familjen Tricorythidae. 

Ranorythus är enda släktet i familjen Tricorythidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dagsländor
Ranorythus